Пан, ПАН — слово и аббревиатура, имеет несколько значений:
 Пан — в древнегреческой мифологии сын бога Гермеса, покровитель пастухов, природы.
 Пан — картина Врубеля, изображающая древнегреческого бога.
 Пан (кратер) — крупнейший ударный кратер Амальтеи, спутника Юпитера.
 (4450) Пан — околоземный астероид.
 Пан (спутник) — естественный спутник Сатурна.
 Пан (роман) — роман норвежского писателя Кнута Гамсуна, вышедший в 1894 году.
 Пан (титул) — феодал, помещик, барин в феодальных Польши, Чехии, Словакии, Белоруссии и Украины; дословно означает «господин».
 Пан — форма вежливого обращения к мужчине в ряде славянских языков.
  — фамилия.
 Пан () — начальная часть сложных слов, указывающая на полный охват чего-либо, например, панорама, панславянские цвета и так далее.
 Пан — сокращение от : стальной барабан, сделанный из 55-галлонной бочки; используется ударниками Тринидада и Тобаго.
 Пан — мифический герой-великан в марийском язычестве.
 Пан — шаман, вождь у древних коми и заволочской чуди.
 Пан — мелкая монета в Индии (начало XX века).

Фамилия 
 Пан, Виктор Яковлевич (род. 1939) — советский и американский математик и учёный в области информатики, сын Я. С. Пана.
 Пан Ги Мун (род. 1944) — 8-й Генеральный секретарь ООН (2007—2016).
 Пан, Яков Соломонович (1906—1941) — советский популяризатор науки, писатель-фантаст и журналист.

Аббревиатуры 
 ПАН — Пиридилазонафтол, аналитический реагент для колориметрии, органический краситель.
 ПАН — Полиакрилонитрил, распространённый полимерный материал.
 ПАН — Польская академия наук.
 ПАН — передовой авианаводчик.

См. также 
 Pan
 PAN
 Панн
 Пан Пан
 Тьерра-дель-Пан — район (комарка) в Испании, входит в провинцию Самора в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.
 Панозеро (значения)